Emeline bzw. Émeline steht für:

 Émeline (Vorname), weiblicher Vorname
 Emeline Bay, Bucht der Insel Neubritannien, Provinz West New Britain, Papua-Neuguinea.
 Emeline Island, Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktika